Bank of America Tower (New York)
Bank of America Tower (Miami)